Oliveira kan som auktorsförkortning betyda:

 Edivar Heeren de Oliveira
 Luciano Elias Oliveira
 Sarah Siqueira Oliveira
 António Lopes Branquino d' Oliveira

Robotskapade auktorsförkortningar